Prog peut désigner :
 le rock progressif ;
 le metal progressif ;
 la house progressive ;
 la trance progressive ;
 la progressive psytrance ;
 la programmation, une branche de l'informatique ;
 Prog, un album du groupe jazz The Bad Plus ;
 Prog, un magazine britannique dédié au rock progressif ;
 Progressive, une chanson du groupe japonais Kalafina ;
 PROG, abréviation parfois utilisée pour désigner la phase de programmation architecturale dans un projet de construction.